

Toponymes



Rivière Millstream, un cours d'eau du Nouveau-Brunswick;

Millstream, un hameau de la municipalité de Saint-André-de-Restigouche en Gaspésie.

Homonymie de toponyme